Red Star puede hacer referencia a:
La estrella roja de cinco puntas, uno de los símbolos del socialismo y del comunismo.
En inglés, algún otro uso de la frase estrella roja.
En informática, Red Star OS es una distribución norcoreana de GNU/Linux.
Red Star es una novela sobre una utopía comunista en Marte, escrita en 1908 por Alexander Bogdanov.
El Red Star Football Club 93 es un club de fútbol francés de la ciudad de Saint-Ouen.